Fazenda Ponte Alta (Barra do Piraí)
 Fazenda Ponte Alta (Natividade da Serra)

Desambiguações de fazendas